

Astronomia
 7414 Bosch – asteroide della fascia principale

Aziende
 Robert Bosch – azienda tedesca

Geografia
 Den Bosch – città del Brabante Settentrionale (Paesi Bassi)
 Bosch – isola, oggi scomparsa, della Gheldria (Paesi Bassi)

Personaggi immaginari
 Harry Bosch – personaggio letterario creato da Michael Connelly

Persone
 Carl Bosch – chimico ed ingegnere tedesco
 Crisant Bosch – calciatore spagnolo
 Edith Bosch – judoka olandese
 Engelbert Bösch – ex calciatore svizzera
 Ernst Bosch – pittore tedesco
 Francisco Bosch – attore spagnolo
 Francisco Bosch – rugbista a 15 argentino
 Hermann Bosch – calciatore tedesco
 Hieronymus Bosch – pittore olandese
 Juan Bosch – politico, storico, saggista ed educatore dominicano
 Lydia Bosch – attrice e conduttrice televisiva spagnola
 Manel Bosch – ex cestista spagnolo
 Marcelo Bosch – rugbista a 15 argentino
 Pseudonymous Bosch – scrittore e sceneggiatore statunitense
 Robert Bosch – industriale tedesco
 Roselyne Bosch – sceneggiatrice, regista e produttrice cinematografica francese

Televisione
 Bosch – serie televisiva ispirata ai romanzi di Michael Connelly